Хаммельбург:
 Хаммельбург — город в Германии
 Хаммельбург — концентрационный лагерь